Giovanni Guidi – politico italiano
 Giovanni Guidi – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giovanni Guidi – pianista e compositore italiano